Eudoxus nebo Eudoxos může znamenat:

jména osob:
 Eudoxos z Knidu – řecký astronom a matematik (410 nebo 408 př. n. l. – 355 nebo 347 př. n. l.)
 Eudoxos z Kyziku – řecký námořník a navigátor

v astronomii:
 Eudoxus (kráter na Měsíci) – impaktní kráter na oběžnici Země;
 Eudoxus (kráter na Marsu)
 11709 Eudoxos – asteroid